Eckbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Christa Eckbauer, deutsche Fußballtorhüterin
 Dieter Eckbauer († 2014), deutscher Journalist
 Edith Eckbauer (* 1949), deutsche Rudersportlerin
 Rolf Eckbauer (1894–1944), österreichischer Regieassistent, Aufnahmeleiter und Produktionsleiter 

Eckbauer ist

  der Name eines 1237 m hohen Berges bei Garmisch-Partenkirchen, auf den die Eckbauerbahn führt
  Namensteil von Deutschlands ältesten noch existierenden Schachverein, der Berliner Schachgesellschaft 1827 Eckbauer